Treves puede referirse a:

Emilio Treves, editor italiano.
Tullio Treves, jurista italiano.
Renato Treves, filósofo y sociólogo italiano.
Favio Treves, músico italiano.
Claudio Treves, político y periodista italiano.